«Мятежный дух Кракатау» () — американский кинофильм 1953 года режиссёра Джозефа Кейна. Экранизация романа Гарленда Роарка «Огненный ветер над Явой».

Теглайн 
«ADVENTURE…SPECTACLE…SAVAGE LOVE!»

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1883 году.
Капитан американского торгового судна ищет затонувший голландский корабль с несметными сокровищами. Он хочет разбогатеть, чтобы купить собственный корабль. Ради этого он отклоняется от курса на Бостон и заходит в территориальные воды Явы. В него влюбляется местная девушка Ким-Ким и начинает ему помогать. Об этом узнаёт местный правитель и подвергает её наказанию. Боллу остаётся только выкрасть возлюбленную. В это время начинается извержение вулкана, одно из крупнейших в истории. Взрывная волна накрыла весь регион..

В ролях 
 Фред Макмюррей — капитан Болл
 Вера Ралстон — Ким-Ким 
 Роберт Дуглас — Пуло Бесар/святой Эбенезер 
 Виктор МакЛаглен — О’Брайен 
 Джон Рассел — Флинт 
 Бадди Баэр — король 
 Клод Джарман — Чесс 
 Грант Уитерс — Джейсон Блю
 Ховард Петри — Ридер 
 Пол Фикс — Уилсон 
 Сухата — танцовщица 
 Филип Ан — Гасти 
 Кей Люк — Пидада 
 Вирджиния Бриссак — Бинтанг

Премьеры 
Премьера фильма состоялась 28 апреля 1953 года в США.

Ссылки 
 «Мятежный дух Кракатау»

Фильмы США 1953 года
Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США
Приключенческие фильмы США
Фильмы о вулканах
Фильмы на английском языке
Фильмы Джозефа Кейна